Ferdinand Neumaier ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Neumaier (Komponist) (1890–1969), deutscher Komponist und Liedtexter
 Ferdinand Neumaier (Geologe) (1905–1999), deutscher Geologe